Poilly peut faire référence à :

Patronyme 
Une famille de dessinateur et graveurs français originaire d'Abbeville : 
François I de Poilly (1623-1693), graveur français, deux fils :
 Herman de Poilly (1659-1694)  
 François II de Poilly (1666-1741), un fils :
 Antoine de Poilly (?-?)
Nicolas de Poilly (1626-1696), frère de François, trois fils :
 Jean-Baptiste de Poilly (1669-1728), deux fils :
 Nicolas-Jean-Baptiste de Poilly (1707-1780), graveur
 Louis de Poilly (1716-1763), architecte
 François III de Poilly (1671-1723)
 Nicolas II de Poilly (1675-1747), Prix de Rome en peinture, 1698

Toponymes 
Quatre communes françaises : 
Poilly, dans la Marne,
Poilly-lez-Gien, dans le Loiret,
Poilly-sur-Serein, dans l'Yonne,
Poilly-sur-Tholon, dans l'Yonne.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme